Dombrowska ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Dombrowska (1854–1882), deutsche Tänzerin und Schauspielerin 
 Margarethe Dombrowska, eigentlicher Name von Margarethe Jantsch (Schauspielerin) (1879–??), österreichische Schauspielerin 

Siehe auch:
 Dombrowski
 Dąbrowska
 Dombrowka